Николай Копылов:
 Копылов, Николай Васильевич (род. 1921) — советский ученый, кандидат экономических наук, профессор.
 Копылов, Николай Вениаминович (1910—1965) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Копылов, Николай Георгиевич (1919—1995) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1946).
 Копылов, Николай Дмитриевич (род. 1950) — советский и российский певец (баритон), народный артист России. 
 Копылов, Николай Иосифович (1908—1944) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Копылов, Николай Карпович (1912—1963) — гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Копылов, Николай Миронович (1880—1919) — рабочий, участник восстания на Черноморском флоте в 1905 году, член партии большевиков.
 Копылов, Николай Степанович () — горный инженер, управляющий Верхнетуринского завода в 1903-1905 годах.
 Копылов, Николай Фёдорович (1918—1994) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Примечания